Свердлова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Свердлова, Анастасия Васильевна (род. 1989) — украинская футболистка.
 Свердлова, Анна-Сесиль Вадимовна (род. 1987) — российская актриса театра и кино.
 Свердлова, Анна Лазаревна (Левина, род. 1947) — русская писательница.
 Свердлова, Клавдия Тимофеевна (1876—1960) — деятель революционного движения в России.
 Свердлова, Роза Мироновна (1908—2003) — белорусская и российская актриса киностудии «Ленфильм». Свердлова, Софья Яковлевна (1902—1977) — советская актриса театра и эстрады, кукловод, певица, чтец. Более известна под фамилией Мей.

 См. также